Усти́нов — російське прізвище, від імені Устин

Устинов:
 Устинов Володимир Васильович (нар. 1953) — російський політик.
 Устинов Дмитро Федорович (1908—1984) — радянський політичний і військовий діяч, Міністр оборони СРСР (1976—1984).
 Устинов Пітер (1921—2004) — британський актор.
 Устинов Семен Іванович (1912—1944) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Устинов Сергій Львович (* 1955) — російський журналіст, письменник і сценарист.

Устинова:
 Устинова Тетяна Іванівна (1913—2009) — радянський геолог, першовідкривач Долини гейзерів на Камчатці.
 Устинова Ольга () — українська бізнес-вумен, СЕО Vodafone Україна (з 2016).

Інше 
 Устинов — назва міста Іжевськ в 1985—1987 роках.

Російські прізвища